La temporada de huracanes en el Pacífico de 2011 fue una temporada por debajo en el ciclo anual de la formación de ciclones tropicales. La temporada comenzó oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico nororiental y el 1 de junio en el Pacífico central, para finalizar el 30 de noviembre de 2011 en ambas zonas. Estas fechas convencionales delimitan el período de cada año en que la mayor parte de ciclones tropicales se forman en el océano Pacífico. Sin embargo, la formación de estos fenómenos es posible en cualquier momento.

El primer ciclón de la temporada fue el huracán Adrian, un sistema de rápida intensificación y disipación que se formó el 7 de junio frente a las costas de México. Adrian alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson pero no provocó daño alguno al no tocar tierra. Los huracanes Beatriz y Calvin fueron sistemas que apenas alcanzaron la categoría de huracán y que tampoco tocaron tierra. A mediados de julio, el huracán Dora de mayor intensidad tampoco amenazó la costa de México.

Pronósticos 

El 19 de mayo, el Climate Prediction Center lanzó su perspectiva de pre-temporada. Los científicos declararon una probabilidad del 70% de una temporada por debajo de lo normal, un 25% de probabilidad de una temporada casi normal y una probabilidad del 5% de una temporada por encima de lo normal. Los climatólogos esperaban 9-15 tormentas nombradas, con 5-8 tornándose huracanes, y 1-3 convirtiéndose en huracanes mayores. Se esperaba que la energía acumulada del ciclón fuera del 45 al 105% de la mediana.

El pronóstico de actividad por debajo de la normal se debió a un aumento de la cizalladura del viento ya una alta expectativa de condiciones de la neutral El Niño-Oscilación del Sur con la formación de La Niña a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre; Las condiciones de La Niña inicia de la temporada.

Resumen de la temporada 

El índice de Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para la temporada de huracanes en el Pacífico de 2011, en total es de 120 unidades (118 unidades en el Pacífico Oriental y 1.23 unidades en el Pacífico Central).

La temporada tuvo un comienzo activo con la primera tormenta, Adrian, convirtiéndose en uno de los ciclones tropicales al alcanzar de la categoría 4 en junio. Otras cuatro tormentas, Dora, Eugene, Hilary y Kenneth alcanzaron por la categoría 4. Dora fue la tormenta más fuerte del año, alcanzando su máximo en 155 mph (250 km/h), apenas casi llega a la escala de la categoría 5. El mes de agosto fue aproximadamente el promedio en términos del número de tormentas, siendo el más fuerte de ese mes. Sin embargo, la primera mitad de septiembre tuvo muy poca actividad, debido al regreso de un evento llamada La Niña.

Hilary se convirtió en la segunda tormenta que se formó en septiembre, convirtiéndose en el cuarto huracán de la categoría 4 (y el cuarto huracán mayor de la temporada), y se convirtió en el segundo huracán de la categoría 4 en la primera mitad de septiembre, Durante las horas de la tarde del 22 de septiembre. Después de Hilary, Jova inesperadamente se convirtió en el quinto huracán de la temporada durante las primeras horas de la mañana del 10 de octubre. La depresión tropical Doce-E mató a 30 personas en América Central cuando tocó tierra cerca de El Salvador.

El 19 de noviembre, Kenneth se formó como una depresión tropical y rápidamente se fortaleció en un huracán el 21 de noviembre. Kenneth se convirtió en el primer huracán mayor en noviembre y último huracán en la cuenca del Pacífico Nororiental hasta ser superado por el Huracán Sandra en 2015; El último en hacerlo fue Winnie en 1983, que solo alcanzó el nivel de categoría 1.

Ciclones tropicales

Huracán Adrian 

El 3 de junio, el CNH inició el seguimiento de una perturbación tropical asociada a un área de baja presión semiestacionaria localizada frente a las costas de México. En los días siguientes, el sistema comenzó a mostrar una creciente organización en un entorno favorable para su desarrollo. En la tarde del 5 de junio y con el sistema ubicado al Sur de Acapulco, se evidenció una circulación ciclónica definida y el CNH asignó un 90% de probabilidades de que la perturbación se desarrollara hasta alcanzar intensidad de ciclón tropical. En la mañana del 7 de junio, se anunció la formación de la depresión tropical Uno-E, primera de la temporada. Horas más tarde, se anunciaba que el sistema se había intensificado, nombrándoselo Adrian. A las  PDT del 8 de junio, Adrian fue designado como huracán. Como se pronosticó, el sistema alcanzó la categoría de huracán mayor, es decir la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson (EHSS) el día jueves 9. El siguiente día, el huracán intensificó sus vientos y alcanzó la categoría 4 en la EHSS. Adrian alcanzó un pico de intensidad en la madrugada del 10 de junio pero se mantuvo lejos de la costa mexicana. Pero el ciclón comenzó un debilitamiento progresivo al ingresar en aguas más frías en la tarde de ese mismo día y en la mañana del 11 de junio tenía intensidad de tormenta tropical. El ciclón continuó en un rápido proceso de debilitamiento a medida que era afectado por la cizalladura vertical del viento y por temperaturas superficiales del mar menores a los 26.5°Celsius. El 12 de junio, el CNH emitió el último aviso sobre Adrian, al haber perdido éste sus características tropicales.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el huracán Adrian. (en inglés)

Huracán Beatriz 

El 19 de junio, las imágenes de satélite indicaron que un centro de baja presión que se venía monitoreando frente a las costas de México, había adquirido suficiente intensidad como para clasificarse como segunda depresión de la temporada. En la mañana de ese día, el CNH emitió avisos de tormenta tropical y vigilancia de huracán para sectores de la costa de los estados de Guerrero y Michoacán. El 20 de junio la depresión se intensificó y fue nombrada Beatriz y hacia la noche del mismo día, se convirtió en el segundo huracán de la temporada. Al día siguiente, Beatriz rozó la costa de México y luego se disipó rápidamente. Se atribuyó a la tormenta la muerte de tres personas y la desaparición de otra.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el Huracán Beatriz. (en inglés)

Huracán Calvin 

El 5 de julio, un área de tormentas se formó al Sur del golfo de Tehuantepec asociado a un área de baja presión. El sistema se organizó lentamente y el CNH lo designó como la tercera depresión tropical de la temporada el 7 de julio. Esa misma noche, la depresión se intensificó y se la nombró tormenta tropical Calvin. Calvin alcanzó intensidad de huracán de categoría 1 el 8 de julio pero se disipó rápidamente al día siguiente debido su tránsito sobre aguas frías al Sur de la península de California.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el huracán Calvin. (en inglés)

Huracán Dora 

El 16 de julio, un área de baja presión se desplazó desde Costa Rica hacia el Pacífico, aunque en medio de condiciones de fuerte cizalladura, desfavorable para su posterior desarrollo. Al día siguiente las condiciones comenzaron a mejorar y el 18 de julio el sistema rápidamente se organizó sobre aguas adyacentes a Guatemala. El CNH comenzó a emitir avisos por la Depresión tropical Cuatro-E, que rápidamente se intensificó y fue nombrada Dora mientras se ubicaba a 425 km de San Salvador. En la noche del 19 de junio, Dora adquirió intensidad de huracán a 390 km al sur de Acapulco y al día siguiente se convertía en huracán mayor de categoría 3 en la EHSS. Pero es el 21 de julio que el huracán alcanza su pico de intensidad máxima con vientos de 250 km/h y ráfagas de 305 km/h, o 135 kn y 165 kn respectivamente, rozando la categoría 5 y respectivamente pasando a la categoría 5 (Si no crees en esto consulta la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson). Inmediatamente el sistema comenzó un rápido debilitamiento, y el 23 de julio Dora era nuevamente una tormenta tropical al haber encontrado cizalladura y estar sobre aguas más frías. Dora se disipó el 24 de julio.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el Huracán Dora. (en inglés)

Huracán Eugene 

El 31 de julio, una onda tropical dio origen a la depresión tropical Cinco-E a unos 600 km al sur de Acapulco. Solo unas pocas horas más tarde, la depresión se había intensificado y transformado en la tormenta tropical Eugene. Eugene comenzó un proceso de fortalecimiento hasta alcanzar intensidad de huracán, y el 2 de agosto se convirtió en huracán mayor. La trayectoria de Eugene no lo acercó a tierra. El sistema alcanzó brevemente la categoría 4 y luego se debilitó sumamente rápido.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el Huracán Eugene. (en inglés)

 Wikinoticias contiene noticias relacionadas con el Huracán Eugene de 2011.

Tormenta tropical Fernanda 

A mediados de agosto, un sistema de baja presión ubicado cerca de la zona de convergencia intertropical, a mitad de camino entre el extremo austral de la península de Baja California y las islas de Hawái, producía un área compacta de convección profunda. El sistema se veía afectado por cizalladura vertical desde el Este, pero el 15 de agosto, la irrupción de cizalladura cesó y el sistema se organizó lo suficiente como para ser designado como la sexta depresión tropical de la temporada, mientras se ubicaba a más de 2.600 km de tierra firme, al oeste del meridiano 132°. En la mañana del día siguiente, la depresión comenzó a intensificarse hasta convertirse en la tormenta tropical Fernanda, sexto sistema nombrado de la temporada. Fernanda continuó su trayectoria hacia el Oeste y hacia la hora  UTC del 18 de agosto cruzó el meridiano 140°, entrando en el área de responsabilidad del Centro de Huracanes del Pacífico Central, de Honolulu, Hawái.

Véase:
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre la Tormenta tropical Fernanda. (en inglés)
 El archivo de avisos del Centro Huracanes del Pacífico Central de Estados Unidos sobre la Tormenta tropical Fernanda. (en inglés)

Huracán Greg 

El 16 de agosto, un área de baja presión que venía mostrando una creciente organización se transformó en la Depresíon tropical Siete-E a unos 345 km al sur de Acapulco, México. Solo doce horas más tarde, fue elevada al grado de tormenta tropical y se la bautizó Greg, séptimo sistema tropical de la temporada. Greg alcanzó fuerza de huracán el 17 de agosto y su pico máximo de intensidad al día siguiente mientras atravesaba el archipiélago de Revillagigedo, pasando entre las islas Clarión y Socorro, donde una estación meteorológica automática registró vientos de 61 km/h, con una ráfaga de 86 km/h. Su tránsito sobre aguas oceánicas más frías comenzó a debilitarlo horas más tarde. Greg se desplazó sobre aguas más frías, donde comenzó a debilitarse hasta su disipación el 21 de agosto.

Véase
 El archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre el Huracán Greg. (en inglés)

Depresión tropical Ocho-E 

El 29 de agosto, un área de baja presión se formó, junto a la costa del sur de México. Durante los próximos días, el sistema rápidamente organizada, a medida que avanzaba lentamente hacia el sur de México. Ocho-E pronto tocó tierra en el suroeste de México, y se trasladó al norte, hacia el noroeste, ya que rápidamente se debilitó. Ocho-E se disipó de un remanente de varias horas bajas después, a principios del 1 de septiembre. Sin embargo, los remanentes de la Depresión tropical Ocho-E sobrevivido, y que a medida que comenzó a moverse hacia el oeste, los restos de Impacto en el occidente de México. Durante la tarde en uno de septiembre, El Remate de Ocho-E se alejó de la costa occidental de Suroeste de México. Durante el día siguiente, El Remate se fortaleció ligeramente en intensidad, a medida que avanzaba noroeste, hacia la península en la de Baja California. Pero la noche del 2 de septiembre, el Remate de la Depresión tropical Ocho-E se disparó completamente, justo al suroeste de Baja California.

Huracán Hilary 

El 18 de septiembre, una amplia zona de baja presión asociado con un mínimo de actividad de tormenta eléctrica empezó a mostrar signos de organización, cuando se encontraba a varios cientos de kilómetros al sur-sureste del Golfo de Tehuantepec
Hacia el oeste y oeste-noroeste, la perturbación ganó bastante organización temprana el 21 de septiembre para ser declarado como un ciclón tropical, el noveno de la temporada. Permanente de organizar, la depresión se intensificó en una tormenta tropical horas después. El 22 de septiembre, los meteorólogos declararon a Hilary como un huracán de categoría uno en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el séptimo de la temporada. El 22 de septiembre, rápidamente Hilary se fortaleció en un pequeño huracán de categoría 4, con un ojo bien definido y convección profunda.
A las 00:00 UTC 23 de septiembre, Hilary se actualizó en un gran huracán, el cuarto de la temporada. Continuó fortaleciéndose rápidamente, Hilary se convirtió en un huracán de categoría 4 solo unas horas más tarde después de convertirse en la categoría 3, y alcanzó una intensidad máxima de 145 mph (235 km / h) a las 0600 UTC del 23 de septiembre (23:00 AST 22 de septiembre) . Sin embargo, la tormenta comenzó a entrar en aguas más frías.El 24 de septiembre, Hilary comenzó a debilitarse. El huracán se debilitó de nuevo a la categoría 3 de huracán en las primeras el 25 de septiembre, pero fue aumentado más adelante brevemente a la categoría 4 de nuevo a la tarde siguiente.
Varias horas más tarde, la tormenta fue una vez más degradado a un huracán de categoría 3, y durante la tarde del 27 de septiembre de Hilary fue bajado aún más, en un huracán de categoría 2. Temprano a la mañana siguiente, Hilary se debilitó a huracán de categoría 1, y se debilitó a tormenta tropical el 28 de septiembre.
Perdiendo mucha de su convección el 30 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes señaló que Hilary había debilitado a depresión tropical. Varias horas más tarde, después de sufrir no convección profunda sobre su centro, Hilary fue declarado remanente de baja, que se encontró a varios cientos de millas de distancia de tierra. Sin embargo, durante los próximos días, los restos de Hilary continuaron moviéndose hacia el noroeste, como un vórtice de menor convicción. Por la tarde del 2 de octubre, el remolino de menor convicción se había disipado en Baja California

Huracán Jova 

Durante las horas de la tarde del 3 de octubre de 2011, un área de chubascos y tormentas eléctricas se había alejado de la costa colombiana. Moviéndose lentamente hacia el oeste, el área de clima perturbado comenzó a ganar más convección, y al día siguiente, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) comenzó a monitorear la perturbación. En el transcurso del día siguiente, el área de baja presión se definió mejor y la convección asociada con la baja se hizo más consolidada. Por lo tanto, el Centro Nacional de Huracanes mejoró sus posibilidades de que el bajo se convierta en un ciclón tropical al 50%. En condiciones favorables, el área de tiempo perturbado continuó a organizarse rápidamente, y tarde el 5 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes comenzó a emitir avisos sobre la depresión tropical Diez-E, que se encuentra 625 millas (1,005 kilómetros) al sur de Manzanillo, Colima, México. Incrustada en un entorno favorable para un mayor fortalecimiento, la depresión se organizó lentamente, y se convirtió en una tormenta tropical a las 21:00 UTC del 6 de octubre, mientras se movía hacia el noroeste en respuesta a una cordillera subtropical debilitada. La cizalladura moderada afectó a Jova a lo largo del día el 7 de octubre, cuando la circulación de bajo nivel se localizó principalmente justo al norte del área de convección profunda. Sin embargo, la cizalladura disminuyó el 8 de octubre, y posteriormente, Jova se actualizó a un huracán de categoría 1 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson durante las horas de la tarde del 8 de octubre mientras se desplazaba hacia el este-noreste. El 9 de octubre, la tormenta se actualizó a un huracán de categoría 2 con una evidente característica ocular evidente. Al día siguiente, Jova comenzó una ronda de intensificación rápida y se convirtió en un huracán importante, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (190 km/h). Avanzando hacia el este, Jova alcanzó su punto máximo como una fuerte huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 125 mph (205 km/h) y una presión de 955 mbar (28.2 inHg), justo por debajo de la intensidad de huracán categoría 4. Jova tocó tierra como un huracán de categoría 2 con vientos sostenidos de 100 mph (155 km/h) y una presión de 975 mbar (28.8 inHg) en La Huerta, Jalisco el 12 de octubre de 2011, y se debilitó rápidamente en México. Poco después de tocar tierra, Jova se disipó rápidamente a un mínimo remanente, a principios del 13 de octubre.

Nueve personas fueron asesinadas por la tormenta, y seis personas resultaron heridas. Una mujer de 71 años se ahogó en Colima después de que una fuerte corriente arrastrara el automóvil en el que viajaban ella y su hijo. En el vecino estado de Jalisco, el huracán Jova provocó un deslizamiento de tierra en la ciudad de Cihuatlán, justo tierra adentro desde la costa, que barrió una casa y finalmente mató a una mujer de 21 años y a su hija. Las inundaciones arrasaron un puente y destruyeron tramos de carreteras que salen de Manzanillo. Varios caminos fueron dañados por la tormenta y los deslizamientos de tierra e inundaciones bloquearon tres carreteras principales que conectan ciudades en los estados de Jalisco y Colima. Los cortes de energía que resultaron debido a Jova afectaron a 107,000 clientes de electricidad. 

En todo Jalisco, las pérdidas de Jova llegaron a 1.3 millones de pesos ($96,1 millones de dólares) y aproximadamente 46.280 personas se vieron afectadas. En Colima, las pérdidas preliminares para la industria del turismo se estimaron en 170 millones de pesos ($12,7 millones de dólares). El daño infrastructural por la tormenta en Colima alcanzó 1.283 millones de pesos ($94.87 millones de dólares).

Huracán Irwin 

El origen del huracán Irwin pudo ser rastreado hasta una zona de lluvias y tormentas eléctricas asociadas con un área de baja presión que se desarrolló a varios de cientos de kilómetros al sur de México. Hacia el oeste y oeste-noroeste, la presión baja rápidamente se ganó la organización, y durante las horas de la madrugada del 6 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes comenzó a emitir advertencias sobre la depresión tropical recién formada Once-E. Más tarde, el 6 de octubre, la depresión tropical Once-E se fortaleció a la tormenta tropical Irwin, y se convirtió en un huracán al día siguiente. Al día siguiente se debilitó a tormenta tropical. A diferencia de la mayoría de los ciclones tropicales que se forman en el océano Pacífico oriental, la pista de Irwin fue muy inusual. El sistema que en un principio comenzó a moverse hacia el oeste, hacia el norte, luego hacia el este y otra vez al sur de nuevo, y al este hasta la disipación, el 17 de octubre se mantuvo como un remanente de baja. Además, entre el 11 y 14, Irwin se debilitó a depresión torpical en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson dos veces y otra vez volvió a fortalecerse de nuevo a una tormenta tropical antes de que finalmente se debilitase a depresión tropical el 15 de octubre. La depresión se movió de nuevo al oeste y se disipó en una baja remanente en las últimas horas del 16 de octubre. Sin embargo, los remanentes de la tormenta tropical Irwin continuaron moviéndose hacia el oeste, en general, hasta que se disipó por completo, el 17 de octubre.

Depresión tropical Doce-E 

La depresión tropical Doce-E se formó en la madrugada del 7 de octubre, en un área de atmósfera perturbada a unos pocos cientos de kilómetros al sur de la costa de México. La perturbación se convirtió rápidamente en un evento atmosférico más organizado y dos días después, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que era probable que el área de baja presión iba a convertirse en una depresión tropical. Sin embargo, la actividad tormentosa disminuyó mucho alrededor del centro de la circulación, con los pocos chubascos que quedaban desplazándose hacia el este debido al alto nivel de cizalladura del viento. El 12 de octubre, el sistema fue finalmente declarado una depresión tropical. A pesar de que la depresión estaba inicialmente previsto de alcanzar brevemente el estado de una tormenta tropical, esto no ocurrió, sino que siguió siendo un sistema parecido a un monzón, con los vientos más fuertes alejados del centro. Poco después, la depresión recaló en tierra firme entre Salina Cruz y Arriaga. La profunda convección disminuyó después de tocar tierra, y se disipó dentro de 24 horas después de su formación. 

En los primeros 24 horas se registró una precipitación de más de 305 mm en Guatemala. Ocurrieron inundaciones y varios deslaves que causaron graves daños a casas, carreteras, y puentes. La profusa lluvia resultó el desbordamiento de varios ríos, exacerbando las inundaciones. La depresión tropical afectó a por lo menos 81 de los 333 municipios del país. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos veintitrés personas, y hubo más de 30.000 víctimas de la tormenta en el país. De acuerdo con informes preliminares, las lluvias torrenciales causaron grandes daños de infraestructura y el colapso de seis puentes en Nicaragua. Varios postes eléctricos y de teléfono fueron derribados, interrumpiendo los servicios a los clientes. Incidentes relacionados con la tormenta causaron la muerte de al menos cinco personas y afectaron a alrededor de 3000 personas. Un impacto similar fue reportado para El Salvador, donde se registró una precipitación de más de 400 mm en varias localidades. Ante el riesgo de inundaciones, hasta 4300 habitantes buscaron refugio en escuelas, iglesias y centros públicos. El total de evacuados hasta el momento es de 48.738. En la zona donde más evacuados se reportan es en la zona del Bajo Lempa. Al menos 21 ríos desbordaron debido a las lluvias, mientras que numerosos deslizamientos de tierra causaron daños a las carreteras. También se produjeron graves daños a los cultivos, sobre todo en los cultivos de café, frijoles, maíz, y plátanos. Oficialmente se han confirmado 32 muertes por estas lluvias que dejaron acumulados históricos de más de 1200 mm en algunas zonas . Según registros de SNET la lluvia acumulada máxima de la DT12E de 1514 mm superó la de 860 mm del Huracán Mitch, por lo que este evento rompió récord. En Honduras por lo menos 100 personas murieron y miles tuvieron que ser evacuados. En Costa Rica, deslizamientos de tierra e inundaciones causaron daños a propiedades y carreteras, pero no hubo víctimas mortales. Los máximos acumulados de lluvia en Costa Rica sucedió en la estación La Perla con 1005mm.

Huracán Kenneth 

A principios del 16 de noviembre, un área de tiempo perturbado se formó a varios de cientos de kilómetros al sur de la costa sur de Guatemala. Para los próximos 3 días, la perturbación se trasladó hacia el oeste, ya que poco a poco organizada, mostrando ráfagas intermitentes de actividad de tormentas intensas. El 19 de noviembre, la perturbación había ganado suficiente organización para ser declarada como una depresión tropical, la décimo tercera de la temporada. Al día siguiente, la depresión continuó intensificándose, y pasó a ser una tormenta tropical, recibiendo el nombre de Kenneth. El fortalecimiento rápido se observó el 21 de noviembre, y Kenneth pasó a ser un huracán de categoría 1. Más tarde esa noche, el huracán se convirtió en un huracán de categoría 2 con vientos de 105 mph sostenidos. A la mañana siguiente, Kenneth se fortaleció para convertirse en un fuerte de la categoría 3 con vientos sostenidos de 125 mph. La rápida intensificación continuó y la tormenta pasó a ser un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 145 kilómetros por hora, apenas unas horas más tarde, Kenneth alcanzó su intensidad. Esta rápida intensificación fue pocos días antes de la final de la temporada. Sin embargo, la rara intensificación y asombrosos de Kenneth fue de corta duración, de inmediato se trasladó Kenneth en un ambiente de aguas más frías y más fuerte cizalladura del viento, y Kenneth comenzó a deteriorarse rápidamente. Apenas 24 horas después de que Kenneth alcanzara su fuerza máxima, cayó por debajo de la fuerza de huracán y se perdió la mayor parte de su convección central. Después Kenneth debilitó a un ritmo más lento, pero el 25 de noviembre, Kenneth se había debilitado a depresión tropical, perdiendo casi toda ella su convección. A principios del 25 de noviembre, Kenneth se debilitó a una baja remanente, con nula circulación.Pero en los próximos dos días, el remanente del huracán Kenneth continuó moviéndose hacia el noroeste rápidamente, como un vórtice menor convección.En la tarde el 27 de noviembre, el remanente de Kenneth fue absorbida por una gran tormenta al oeste, al sudeste de Hawái, como Kenneth se estrelló contra la tormenta estacionaria.

Nombres de los ciclones tropicales 

Los ciclones tropicales son fenómenos que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un par de semanas o más. Por ello, puede haber más de un ciclón tropical al mismo tiempo y en una misma región. Los pronosticadores meteorológicos asignan a cada ciclón tropical un nombre de una lista predeterminada, para identificarlo más fácilmente sin confundirlo con otros. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha designado centros meteorológicos regionales especializados a efectos de monitorear y nombrar los ciclones.

Los siguientes nombres serán usados para los ciclones tropicales que se formen en el océano Pacífico este y central en 2011. Los nombres no usados están marcados con gris, y los nombres en negrita son de las tormentas formadas. Los nombres retirados, en caso, serán anunciados por la Organización Meteorológica Mundial en la primavera de 2012. Esta lista volverá a usar en la temporada del 2017.

Energía Ciclónica Acumulada (ACE) 

La Energía Ciclónica Acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) es una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo en que existió; las tormentas de larga duración, así como huracanes particularmente fuertes, tienen ACE alto. El ACE se calcula solamente a sistemas tropicales que exceden los 34 nudos (39 mph, 63 km/h), o sea, fuerza de tormenta tropical.

Véase también 
 Temporada de tifones en el Pacífico de 2011
 Temporada de huracanes en el Atlántico de 2011
 Temporada de ciclones en el Índico Norte de 2011

Referencias 

Temporada de huracanes en el Pacífico de 2011
2011 Epac